Alex Kramp (né en 1974), auteur français de bande dessinée ;
 Annegret Kramp-Karrenbauer (née en 1962), femme politique allemande, ministre-présidente de Sarre ;
 Christian Kramp (1760-1826), mathématicien alsacien ;
 Daryl Kramp (né en 1947), homme politique canadien, député.